Lalibela (cidade) — cidade da Etiópia
 Lalibela (negus) — negus do Reino Zagué